«Аге́нт Икс» () — американский телесериал, премьера которого состоялась 8 ноября 2015 года на телеканале TNT.

15 декабря TNT закрыл сериал после первого сезона.

Сюжет 
Став вице-президентом США, Натали Маккаби (Шэрон Стоун) информируется о том, что существует секретный пункт в Конституции, который позволяет создать специального агента, чтобы тот по поручению вице-президента помогал защитить страну во время кризиса. Джон Кейс (Джефф Хэфнер) является текущим оперативником «Агентом Икс», который имеет дело с особыми проблемами, с которыми не могут справиться ЦРУ и ФБР.

В ролях

Основной состав 
 Шэрон Стоун — вице-президент Натали Маккаби
 Джефф Хэфнер — Джон Кейс / «Агент Икс»
 Джейми Шеридан — Эдвин Стэнтон
 Джон Ши — президент Томас Экхарт
 Майк Колтер — Майлс Латем
 Джеральд Макрейни — Малкольм Миллар

Второстепенный состав 
 Джеймс Эрл Джонс — председатель Верховного суда Торн
 Ольга Фонда — Ольга Петровка

Производство 
«Агент Икс» разработан компанией TNT Originals в ассоциации с Beacon Pictures. Эрмиан Бернштейн и Шэрон Стоун являются исполнительными продюсерами. Уильям Блейк Эррон, который также является исполнительным продюсером и создателем шоу, написал сценарий к пилотному эпизоду, режиссёром которого выступил Питер О’Фэллон.

Эпизоды

Отзывы критиков 
В своём обзоре The New York Times отмечает, что сериал «без шутливой бравады „Ответного удара“ и без очаровательной непутёвости „Хранилища 13“, единственное, что заслуживает нашего внимания в шоу — мисс Стоун».

Журнал Variety в своей рецензии отметил, что «немного напоминая фильм „Сокровище нации“, „Агент Икс“ делает интересный ход, наделяя вице-президента США секретными конституционными полномочиями, и всё ради того, чтобы состряпать янки-версию Джеймса Бонда. И это чудо, что хотя бы в начале это сработало; шоу сочетает в себе чувство игривости, много экшена и, но менее успешно, потрясающий заговор».

The Wall Street Journal назвал «Агента Икс» «неправдоподобным, хотя и неплохим триллером». Также журнал отметил, что «эта динамичная версия шпионского триллера из серии Америка-в-опасности на самом деле повествует о моральной двусмысленности и оттенках серого».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала TNT
Телесериалы США, завершённые в 2015 году